Лас Игерас има више значења:

 Лас Игерас (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Игерас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Игерас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Игерас (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Игерас (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Игерас (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Игерас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Игерас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Игерас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Игерас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Игерас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Игерас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Игерас, Каризал де Игерас (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Игерас (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Игерас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Игерас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Игерас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Игерас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас, Лос Запотес (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас, Ла Игера (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игерас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игерас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игерас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игерас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игерас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игерас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игерас (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игерас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игерас (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игерас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Игерас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Игерас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Игерас (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Игерас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Игерас (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Игерас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Игерас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игерас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игерас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игерас (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игерас, Лас Флорес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игерас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игерас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игерас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игерас (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Игерас (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игерас (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игерас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игерас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игерас (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игерас (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игерас (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игерас (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игерас (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику